Las Mesas peut désigner :

Toponymes

Las Mesas : commune de la province de Cuenca dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Las Mesas : chef-lieu de la municipalité d'Antonio Rómulo Costa dans l'État de Táchira. 

Homonymie de toponyme